Света Клара може да се отнася за:
 Света Клара (Коимбра), манастир в Португалия
 Света Клара (Стокхолм), църква в Швеция